

Cinema
Pietro – film del 2010 di Daniele Gaglianone

Onomastica
Pietro – nome proprio di persona italiano maschile

Persone

Religione
Pietro – apostolo di Gesù e primo Papa secondo la tradizione cattolica romana
Pietro – vescovo di Acerno
Pietro – vescovo di Alatri
Pietro – vescovo di Asti
Pietro – vescovo di Benevento
Pietro – vescovo di Firenze
Pietro – vescovo di Luni
Pietro – vescovo di Telese
Pietro – metropolita di Mosca e di tutta la Russia

Sovrani e nobili
Pietro d'Aragona – principe di Aragona e viceré di Catalogna 
Pietro di Braganza – principe del Brasile
Pietro d'Ungheria – re d'Ungheria
Pietro – nobile bulgaro, sebastocratore intorno al 1253

Altri
Pietro – generale bizantino, fratello di Maurizio
Pietro – partigiano italiano